Osoby o tym nazwisku:
 Donald Coleman Bailey (1901-1985) – brytyjski inżynier i wynalazca, konstruktor mostu Baileya
 Percival Bailey (1892-1973) – amerykański neuropatolog, neurochirurg i psychiatra
 Mary Bailey (1890-1960) – brytyjska pilotka
 Julian Bailey (ur. 1961) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Lowell Bailey (ur. 1981) – amerykański biathlonista
 Donovan Bailey (ur. 1967) – kanadyjski lekkoatleta, sprinter
 Aleen Bailey (ur. 1980) – jamajska lekkoatletka i sprinterka
 Daniel Bailey (ur. 1986) – lekkoatleta z Antigui i Barbudy, sprinter
 George William Bailey (ur. 1944) – amerykański aktor
 Kay Bailey Hutchison (ur. 1943) – amerykańska senatorka
 Corinne Bailey Rae (ur. 1979) – brytyjska piosenkarka soul
 Clay Bailey – postać fikcyjna z serialu "Xiaolin – pojedynek mistrzów"
 Leslie Bailey (1953-1993) – brytyjski seryjny morderca 
 Brent Bailey (ur. 1977) – amerykański koszykarz
 Alice Bailey (1880-1949) – angielska okultystka
 Miranda Bailey (ur. 1977) – amerykańska aktorka filmowa
 Paul Bailey (ur. 1937) – brytyjski pisarz
 Eion Bailey (ur. 1976) – amerykański aktor
 Gary Bailey (ur. 1958) – angielski piłkarz
 Pearce Bailey (1865-1922) – amerykański neurolog i psychiatra
 Bryan Bailey (ur. 1980) – amerykański koszykarz
 Mildred Bailey (1907-1951) – amerykańska wokalistka
 Oshane Bailey (ur. 1989) – jamajski lekkoatleta, sprinter
 Emmanuel McDonald Bailey (ur. 1920) – brytyjski lekkoatleta, sprinter
 Ryan Bailey (ur. 1989) – amerykański lekkoatleta, sprinter
 Tonja Buford-Bailey (ur. 1970) – amerykańska lekkoatletka
 Steven W. Bailey (ur. 1971) – amerykański aktor
 Miranda Bailey (postać) – fikcyjna postać z serialu Chirurdzy
 Solon Irving Bailey (1854-1931) – amerykański astronom
 Florence Augusta Merriam Bailey (1863–1948) – amerykańska ornitolog
 Bailey Pickett – fikcyjna postać z serialu Suite Life: Nie ma to jak statek
 Ace Bailey (1903-1992) – kanadyjski hokeista
 Leon Bailey (ur. 1997) - jamajski piłkarz 
 Okręty:
 USS Bailey – Okręty US Navy
 Miejscowości w USA:
 Bailey – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Bailey – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
 Bailey Lakes – wieś w USA, w stanie Ohio
 Gminy w USA:
 Bailey (ang. Bailey Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Bailey (ang. Bailey Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
 Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bailey (ang. Bailey County) – w stanie Teksas
 Hasła o zbliżonej pisowni:
 Baileys – irlandzki likier tworzony na bazie śmietanki i whisky